Английские средневековые надгробия — совокупность надгробных памятников и сооружений, включая эффигии, часовни, канопий и надписей, находящихся на территории Англии и Уэльса. Предметом особого интереса антикваров и историков являются средневековые церковные памятники, сохранившиеся в наибольшем количестве именно в Англии. Скульптуры изготавливались из камня, пурбекского мрамора, алебастра, дерева или медных сплавов, в основном латуни.

Периодизация

Историография 

Интерес к изучению средневековой английской церковной скульптуры возник довольно рано. Уже в XV веке Уильям Вустерский обращал на них внимание в своих путевых заметках. Значительно возрос интерес к памятникам после начала Реформации. С XVI века помещёнными на них сведениями пользовались герольды для установления родословных и прав на использования гербов. По церквям графства Кент провёл систематические исследования герольд  (ум. 1645), и несколько позднее Элиас Эшмол собрал данные по надгробиям долины Темзы. События Английской революции вызывали опасения, что содержащиеся на них сведения могут быть утрачены. В результате в 1640—1641 годах антиквар Уильям Дагдейл подготовил «Книгу памятников» («Book
of Monuments») с иллюстрациями священника , содержащую описания всех примечательных памятников Вестминстерского аббатства и главных церквей Англии. С середины XVIII века надгробия стали объектом не только генеалогических исследований, особенно в рамках деятельности основанного в 1707 году Королевского общества древностей. Памятники теперь рассматривались как возможность заглянуть вглубь национального прошлого, и ключевой фигурой на данном этапе стал один из председателей общества, хартфордширский помещик . Изданная им трёхтомная монография «The Sepulchral Monuments of Great Britain» (1786—1799) была вдохновлена более ранним аналогичным исследованием аббата Монфокона. Работа Гофа вдохновила последователей, и далее последовали «Monumental Effigies of Great Britain»  (1817) и «Monumental Remains of Noble and Eminent Persons» Эдварда Блора (1826). Новый импульс в изучении надгробных памятников придало движение «католического возрождения» с его энтузиазмом к средневековой культуре. В середине XIX века ряд важных монографий о каменных скульптурах опубликовали  и , появлялись публикации в местных изданиях. Тогда же в отдельное направление исследований выделилось изучение  (); важной вехой в этой области стала монография  «Manual of Monumental Brasses» (1861). После некоторого спада в первой половине XX века, «латунное» направление получило дальнейшие развитие в трудах , Николаса Роджерса,  и Малькольма Норриса. Развитие изучения «латуни» поставило методический вопрос о единстве предмета изучения церковных памятников, так как появилась тенденция рассматривать эффигии в рамках истории скульптуры.

Включение эффигий в область истории искусства привело к попыткам выделения «школ» при сооружении эффигий. Работа искусствоведов  и Артура Гарднера (Arthur Gardner) «An Account of Medieval Figure-Sculpture in England» (1912) критиковалась за неверные датировки на основе изображений деталей одежды и оружия. После Второй мировой войны сложился подход к датировке на основе художественных стилей — этапной здесь стала монография Лоуренса Стоуна «Sculpture in Britain: The Middle Ages» (1955). К настоящему времени парадигма Стоуна является основной. В числе прочих направлений исследований эффигий — попытки реинтегрировать предметную область скульптур и «латуни», выявление способов организации производства и их региональных особенностей, рассмотрение отдельных тематических поджанров.

См. также 
 Древнерусские надгробия

Примечания

Литература 
 
 

Надгробные памятники
Здания и сооружения Англии